ICES est un sigle ou un acronyme qui peut signifier :
 Institut catholique d’études supérieures, une école universitaire située à La Roche-sur-Yon.
 International Council for the Exploration of the Sea, dénomination anglophone du Conseil international pour l’exploration de la mer ;
 Integrated Civil Engineering Systems, un ensemble de logiciels de génie civil créé par l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) dans les années 1960 ;
 International Conference on Environmental Systems, dénomination anglophone pour une conférence portant sur les technologies spatiales et les vols habités.

Sigle de 4 caractères